Trzęsienie ziemi na Alasce, 1957
 Trzęsienie wielkopiątkowe w 1964
 Trzęsienie ziemi na Alasce, 1965